El Torneig de Rotterdam 2013, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2013, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va disputar entre l'11 i el 17 de febrer del 2013 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013